«Восьмое искусство и манера» () — французский короткометражный чёрно-белый кинофильм.

Сюжет 
Двое простых французских радиофанатов собирают аппарат для слежения за закулисной жизнью радио, которое стало в 50-х годах восьмым видом искусства, благодаря своим репортажам, играм, передачам об актуальных событиях и звёздах…

В ролях 
 Кристиан Алерс — диктор
 Люк Андриукс — звукорежиссёр
 Кристиан Аргентин
 Жоржетта Ани
 Андре Клавё
 Луи де Фюнес — один из радиофанатов

Съёмочная группа 
 Продюсер: Лорен Ревелли
 Сценаристы: Арман Жаммо, Морис Регами
 Режиссёр: Морис Регами
 Второй режиссёр: Клод Соте
 Оператор: Пол Солижняк
 Композитор: Джерри Мэнго
 Монтажёр: Мари-Луиза Декантер

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1952 года
Чёрно-белые фильмы Франции